Биккель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Биккель, Альфред (1918—1999) — швейцарский футболист и футбольный тренер.
 Биккель, Вольф (род. 1942) — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов.
 Биккель, Густав Вильгельм Гуго (1838—1906) — немецкий востоковед, лингвист, богослов и педагог.
 Биккель, Томас (род. 1963) — швейцарский футболист, полузащитник.